Звёздная

Белоруссия 
 Звёздная — упразднённая деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Звездная — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Звёздная — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.

Россия 
 Звездная — деревня в Островском районе Псковской области.
 «Звёздная» — станция Петербургского метрополитена, расположенная на Московско-Петроградской линии между станциями "Московская" и "Купчино".
 «Звёздная» — станция Восточно-Сибирской железной дороги в посёлке Звёздном Усть-Кутского района Иркутской области.

См. также 
 Елена Звёздная (род. 1981) — современная российская писательница, автор книг в жанре боевой фантастики и любовного юмористического фэнтези.
 Звёздная болезнь
 Звёздная величина
 Звёздная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
 Звёздное
 Звёздный